Le Combat ordinaire est une série de bande dessinée française créée par l'auteur Manu Larcenet et le coloriste Patrice Larcenet, sortie entre 2003 et 2008  ;
 Le Combat ordinaire, premier album de la série, sorti en 2003 ;
 Le Combat ordinaire, chanson des Fatals Picards, sortie en 2009 ;
 Le Combat ordinaire, film français de Laurent Tuel, sorti en 2015.

Voir aussi